El nombre Erika ha sido usado por tres ciclones tropicales en el océano Atlántico:

 1991 - Tormenta tropical Erika. 
 1997 - Huracán Erika. 
 2003 - Huracán Erika. 
 2015 - Tormenta tropical Erika.
El nombre Erika se retiró después de la temporada de 2015 y fue reemplazado por Elsa para la temporada de 2021.